Сусов Владимир Иванович (25 мая 1937, Москва — 18 января 2018) — советский и российский , заслуженный агроном Российской Федерации.

Биография 
Отец — слесарь авиационного завода, мать — швея на фабрике.

 С 1955 по 1962 год — В. И. Сусов студент плодоовощного факультета Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева (ТСХА).
 С 1963 по 1964 год — Сусов работает техником-питомниководом плодового питомника Плавского лесхоза Плавского района Тульской области.
 С 1964 по 1968 год — агрономом-питомниководом, старшим агрономом-садоводом в совхозе «Память Ильича» Пушкинского района Московской области.
 С 1968 по 1971 год — В. И. Сусов аспирант кафедры плодоводства ТСХА.
 1972 год — защитил кандидатскую диссертацию по теме «Повышение зимостойкости яблони прививкой в крону скелетообразователей в молодых садах Московской области».

С 1971 года по 1973 год он работает на плодовой станции ТСХА старшим агрономом, с 1973 по 1983 год старшим сотрудником, с 1989 по 2007 год ведущим научным сотрудником лаборатории плодоводства ТСХА, ответственным за Мичуринский сад этой лаборатории.
В июле 2007 г. вопреки его желанию, В. И. Сусова отправили на пенсию.

Продолжая исследования своего учителя Б. Н. Анзина (1902—1974) по сортоиспытанию и сортоизучению Владимир Иванович создал коллекцию из 700 сортов по 15 породам плодовых деревьев: яблони, груши, вишни, сливы, абрикоса, черешни, персика, алычи, рябины сладкоплодной, айвы обыкновенной, миндаля махрового, грецкого ореха, ореха-лещины, ореха-пекана, каштана съедобного, шелковицы.

Все новые, перспективные, высокоценные сорта, определяющие сортимент садов Центрального региона России (Московская область и соседние с ней) проходили испытания в Мичуринском саду ТСХА.

До конца жизни продолжал исследования по новым агроприёмам, направленным на повышение зимостойкости плодовых деревьев и по сортоиспытанию более 130 перспективных сортов и гибридов по 15 породам плодовых деревьев в своём саду в деревне Лугинино Солнечногорского района Московской области.

Умер 18 января 2018 года.

Признание 
 Указом президента РФ Путина В. В. за № 154264 от 16 апреля 2004 года В. И. Сусову присвоено почетное звание «Заслуженный агроном РФ».
 Именем Сусова названа улица в деревне Мешено Ржевского района Тверской области.

Библиография 
В. И. Сусов опубликовал 50 статей в научных журналах около 300 статей в популярных газетах и журналах по садоводству. Около 50 раз у него брали интервью для телевидения по актуальным вопросам садоводства. Им получено пять патентов и авторских свидетельств на сорта яблони ('Урожайная Сусова'), груши ('Крупноплодная Сусова', 'Подарок Сусова'), айвы обыкновенной ('Московская Сусова'), персика ('Первенец Сусова'), четыре патента на изобретения по новым агротехническим технологиям.

Книги 
Источник информации — электронный каталог РНБ:
 Перспективные сорта плодовых деревьев в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. — М.: Товарищество «ДеКонт», 1993. — 30 с. — 50000 экз. — ISBN 5-8330-0031-9 (Изд. фирма «Героика и спорт»).
 Повышение зимостойкости и урожайности плодовых деревьев. — М. : Товарищество «ДеКонт», 1993. — 126 с. — 50000 экз. — ISBN 5-8330-0035-1 (Изд. фирма «Героика и спорт»).
 Повышение зимостойкости и урожайности плодовых деревьев. — М. : Изд-во МСХА, 1993. — 118 с. — 10000 экз. — ISBN 5-7230-0241-4.
 Обрезка и формировка плодовых деревьев / В. Сусов. — Москва : КолосС, 2009. — 47 с. — (Библиотечка журнала Сад и огород; вып. 4).

Патенты 
Патент № 2164365 «Использование молочной плёнки при зелёном черенковании»
Патент № 2183398 «Импользование кронообразователей»
Патент № 2273984 «Посадка плодовых деревьев на клумбы с оголением корней»
Патент № 2273985 «Летняя формировка побегов»''''

 Примечания 

 Ссылки 
 Биография В. И. Сусова на сайте GreenJardan
 Сусов В. И.'' Закладка сада посевом семян. (по-монастырски)

Кандидаты сельскохозяйственных наук